

Carriera
Nel 2017, alla sua prima esperienza come allenatore, vince Campionato Brasiliano e Campionato Paulista guidando il .

Palmarès

Giocatore

Competizioni statali

Corinthians: 1995

Grêmio Barueri: 2006

Competizioni nazionali

Corinthians: 1995

Allenatore

Competizioni statali

Corinthians: 2017, 2018, 2019

Competizioni nazionali

Corinthians: 2017

Collegamenti esterni